El Torneig de Tòquio 2011, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre del 2011 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista britànic Andy Murray va fer doblet amb la victòria individual i de dobles junt al seu germà Jamie Murray. Aquest era el quart títol individual de la temporada i el primer en dobles.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011